Hugo was de naam van twee graven van het graafschap Meulan in Noord-Frankrijk. Door de strategische ligging van het graafschap waren zij heel invloedrijk aan het Franse hof.
Hugo I van Meulan (965-1005).
Hugo III van Meulan (1069-1081).

Graaf van Meulan